Община Чарнууд () е една от осемте административни единици в област (графство) Лестършър, регион Ийст Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 167 100 жители разпределени в множество селища на територия от 279.10 квадратни километра. Главен град на общината е Лъфбъроу.

География 
Община Чарнууд е разположена в средната северна част на графството, по границата с област Нотингамшър.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Лестършър
Общини в Англия